Cale Fleury (né le  à Calgary dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère de Haydn Fleury.

Biographie 

Le , il intègre l'équipe qui commence la saison 2019-2020 des Canadiens en ligue nationale. Après 41 parties, il est retourné au club-école des Canadiens, le Rocket de Laval.

Le , Fleury est sélectionné par la nouvelle équipe de la LNH, le Kraken de Seattle, lors du repêchage d'expansion de la ligue.

Statistiques

En club 

|-
| 2014-2015 || Ice de Kootenay || LHOu || 70 || 1 || 12 || 13 || 8 || 7 || 0 || 1 || 1 || 20
|-
| 2015-2016 || Ice de Kootenay || LHOu || 61 || 8 || 17 || 25 || 45 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ice de Kootenay || LHOu || 70 || 11 || 27 || 38 || 67 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2017-2018 || Ice de Kootenay || LHOu || 17 || 6 || 4 || 10 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| Pats de Regina || LHOu || 51 || 6 || 35 || 41 || 41 || 7 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH || 60 || 9 || 14 || 23 || 23 || - || - || - || - || -
|- 
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal || LNH || 41 || 1 || 0 || 1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||14 ||2||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Rocket de Laval || LAH ||22 ||0 ||6 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2021-2022 || Checkers de Charlotte || LAH || 58 || 7 || 26 || 33 || 39 || 7 || 0 || 3 || 3 || 24
|-
|2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

| 50 || 1 || 0 || 1 || 6 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1998
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Pats de Regina
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Kraken de Seattle